Вердиньш () — латышская фамилия. Известные носители:

 Вердиньш, Карлис (род. 1979)  — латвийский поэт.
 Вердиньш, Мартиньш (1898—1979) — актёр, заслуженный артист Латвийской ССР.